Legend of the Liquid Sword (album) – czwarty studyjny album amerykańskiego rapera GZA członka Wu-Tang Clan, wydany w 2002 roku.
 Legend of the Liquid Sword (film) – film z 1993 roku w reżyserii Wong Jing'a